Nationaal-Socialistische Beweging, een Nederlandse politieke partij tussen 1931 en 1945
 Nederlandschen Schaakbond, later de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
 Nationale Strijdersbond van België, belangenvereniging, aangesloten bij het Nationaal Eenheidsfront der Oud-strijders
 Vy (vervoerbedrijf), tot 2019 bekend als Norges Statsbaner (NSB), de Noorse staatsspoorwegen